Miejscowości w USA:
 West Warwick – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Kent
Gminy w USA:
 West Warwick (ang. West Warwick Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Kent